Hieronder de lijst van Belgische voetballers die scoorden in de UEFA Champions League, te rekenen vanaf de groepsfase. Deze lijst bevat enkel doelpunten vanaf het seizoen 1992/93 (doelpunten in de voormalige Europacup I tellen dus niet mee). Opgelet: deze lijst bevat enkel spelers met de Belgische voetbalnationaliteit: dat wil zeggen dat spelers die in België geboren werden maar voor een ander land A-interlands speelden (Sinan Bolat) er niet instaan, terwijl spelers die in een ander land geboren werden maar tot Belg werden genaturaliseerd (Josip Weber, Igor De Camargo) wel werden opgenomen.

Lijst van doelpunten 

Bijgewerkt tot en met 7 september 2022

Topschutterslijst

Gescoord voor meerdere clubs

Trivia 
 Anthony Vanden Borre is sinds 6 december 2006 de jongste Belgische doelpuntenmaker ooit in een Champions League-hoofdtoernooi. Hij was 19 jaar en 43 dagen oud toen hij voor RSC Anderlecht scoorde tegen AEK Athene.
 De speler met de grootste kloof tussen zijn eerste en laatste doelpunt is Gert Verheyen: zijn eerste doelpunt scoorde hij op 7 april 1993 tegen CSKA Moskou, zijn laatste op 2 november 2005 tegen Rapid Wien, goed voor een kloof van 12 jaar, 6 maanden en 27 dagen.
 Hans Vanaken werd door zijn doelpunt tegen RB Leipzig op 28 september 2021 de eerste Belg die in vier opeenvolgende Champions League-wedstrijden kon scoren. Eerder hadden ook Gilles De Bilde, Dries Mertens en Romelu Lukaku al in drie wedstrijden op rij gescoord. Door zijn doelpunt tegen Manchester City op 19 oktober 2021 werd hij logischerwijs ook de eerste Belg die in vijf opeenvolgende Champions League-wedstrijden kon scoren. Daarmee schaarde hij zich zelfs in een mooi internationaal rijtje, want enkel Cristiano Ronaldo (11 wedstrijden op rij), Edinson Cavani (7 op rij), Burak Yılmaz (6 op rij) en Marouane Chamakh (6 op rij) deden eerder beter.

UEFA Champions League
UEFA
Belgische doelpuntenmakers in de UEFA Champions League